Ковалик Андрій Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковалик Антон Вікторович (1987 — 2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковалик Василь Степанович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Володимир Ковалик (1910—1992) — український церковний діяч, священник УГКЦ, василіянин, душпастир у Галичині, Аргентині і США, педагог, письменник.
 Ковалик Володимир Михайлович (1921—2017) — український поет, член Національної Спілки письменників України (з 1999), Асоціації письменників України (2000).
 Ковалик Зиновій (1903—1941) — блаженний священномученик УГКЦ.
 Ковалик Іван Іванович (1907—1989) — український мовознавець і педагог.
 Ковалик Іван Ігорович ( 1990) — український громадський діяч, волонтер, заступник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», помічник-консультант народного депутата України 8-го скликання Андрія Левуса.
 Ковалик Надія Йосипівна — українська письменниця.
 Ковалік Олександр Сергійович (1972—2014) — гвардії прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковалик Петро Васильович ( 1947) — український вчений у галузі медицини, отоларинголог.
 Ковалик Сергій Пилипович (1846—1926) — російський революціонер-народник.

Див. також 
 Ковалики
 Ковалик смугастий

Українські прізвища
Польські прізвища
Прізвища на -ик